Als Weltmeisterschaft 2001 oder WM 2001 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2001 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 2001
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 2001
 Badminton-Weltmeisterschaft 2001
 Bandy-Weltmeisterschaft 2001
 Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2001
 Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2001
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2001
 Bob-Weltmeisterschaft 2001
 Boxweltmeisterschaften
 Boxweltmeisterschaften 2001
 Boxweltmeisterschaften der Frauen 2001
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 2001
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2001
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2001
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2001
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2001
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2001
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2001
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2001
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2001
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2001
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2000/01
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2001/02
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2001
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2001
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2001
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2001
 Fechtweltmeisterschaften 2001
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2001
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2001
 Fußball-Weltmeisterschaften
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2001
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2001
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2001 (abgesagt)
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2001
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 2001
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2001
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2001
 Inlinehockey-Weltmeisterschaften
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2001
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2001
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2001
 Judo-Weltmeisterschaften 2001
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2001
 Kletterweltmeisterschaft 2001
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 2001
 Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften 2001
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2001
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2001
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2001
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 2001
 Nordische Skiweltmeisterschaften 2001
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2001
 Poloweltmeisterschaft 2001
 Rallye-Weltmeisterschaft 2001
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2001
 Rhönrad-Weltmeisterschaft 2001
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2001
 Ringer-Weltmeisterschaften 2001
 Ruder-Weltmeisterschaften 2001
 Schachweltmeisterschaften
 FIDE-Schachweltmeisterschaften 1993–2005#FIDE-Weltmeisterschaft 2001/2002
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 2001
 Schwimmweltmeisterschaften 2001
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2001
 Skeleton-Weltmeisterschaft 2001
 Snookerweltmeisterschaft 2001
 Snowboard-Weltmeisterschaften 2001
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften 2001
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2001
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 2001
 Superbike-Weltmeisterschaft 2001
 Supersport-Weltmeisterschaft 2001
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 2001
 Tischtennisweltmeisterschaft 2001
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 2001
 Turn-Weltmeisterschaften 2001
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2001
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2001
 Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2001
 Wasserball-Weltmeisterschaften 2001
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2001

!
Weltmeisterschaften nach Jahr